Jenner může znamenat:

Příjmení 
 Barry Jenner (1941–2016), americký herec
 Blake Jenner (* 1992), americký herec a zpěvák
 Brody Jenner, americký model, účastník reality show, syn Bruce Jennera
 Bruce Jenner (* 1949), americký sportovec, olympijský vítěz v desetiboji z LOH 1976
 Edward Jenner (1749–1823), britský lékař, zakladatel vakcinologie 
 Gustav Jenner, německý skladatel
 Henry Jenner, cornwallský historik a jazykovědec
 Julian Jenner (* 1984), nizozemský fotbalista
 Kendall Jenner (* 1995), americká modelka
 Kylie Jennerová (* 1997), americká modelka, návrhářka a podnikatelka
 Leo Jenner, kanadský sportovec 
 Michelle Jenner (* 1986), španělská herečka
 Peter Jenner (* 1943), anglický hudební manažer a producent
 Terry Jenner, australský hráč kriketu
 Timothy Jenner, britský tříhvězdičkový maršál RAF 
 Sir William Jenner, anglický lékař
 William E. Jenner, americký politik, senátor Kongresu USA

Geografie 
 Jenner (hora), 1874 metrů vysoká hora v Berchtesgadenských Alpách
 Jenner (Kalifornie), malá pobřežní obec v Kalifornii, USA 
 Jenner Township, město v Pensylvánii, USA

Firmy 
 Jenner & Block, americká právní kancelář sídlící v Chicagu, New Yorku, Los Angeles a Washingtonu, D.C.

Rozcestníky - příjmení